Iapyx (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui désigne notamment plusieurs personnages mythologiques :
 Iapyx, éponyme du peuple des Iapyges ;
 Iapyx, qui soigne Énée, blessé, au chant XII de l'Énéide. Il est qualifié par Virgile de Iaside.
L’Iapyx est aussi un vent soufflant sur la mer Adriatique, à partir de l'Iapygie.